Berle steht für:

 Berle, eine Sumpfpflanze, siehe Schmalblättriger Merk 
 Berle, Erlebnisbad in Berching
 Berle (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Somme-Soude

Berle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Augustus Berle (1895–1971), US-amerikanischer Jurist
 Adolf Augustus Berle (Geistlicher) (1865–1960), US-amerikanischer Geistlicher
 Milton Berle  (bürgerlich Mendel Berlinger) (1908–2002), US-amerikanischer Schauspieler, Entertainer und Komiker

Siehe auch:
 Baerle